Kolonialstein steht für:

 Kolonialstein (Heidelberg), Kleindenkmal im Heidelberger Stadtwald, Baden-Württemberg
 Kolonialstein (Leipzig), ehemaliges Kolonialdenkmal in Leipzig, Sachsen
 Kolonialstein (Gladbeck), nicht erhaltener Gedenkstein in Gladbeck, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen